Dome Mountain bezeichnet mehrere Berge:

In Australien:
 Dome Mountain (Clarence Valley Council, New South Wales)
 Dome Mountain (Kyogle Council, New South Wales)
 Dome Mountain (Bellingen Shire, New South Wales)

In Kanada:
 Dome Mountain (Fraser-Fort George Regional District, British Columbia)
 Dome Mountain (Regional District of Bulkley-Nechako, British Columbia)
 Dome Mountain (Stikine Region, British Columbia)
 Dome Mountain (Neufundland und Labrador)

In den Vereinigten Staaten:
 Dome Mountain (Bethel Census Area, Alaska)
 Dome Mountain (Ketchikan Gateway Borough, Alaska)
 Dome Mountain (Arizona)
 Dome Mountain (Colorado)
 Dome Mountain (Idaho)
 Dome Mountain (Los Angeles County, Kalifornien)
 Dome Mountain (San Bernardino County, Kalifornien)
 Dome Mountain (Maine)
 Dome Mountain (Lincoln County, Montana)
 Dome Mountain (Park County, Montana)
 Dome Mountain (Eureka County, Nevada)
 Dome Mountain (Nye County, Nevada)
 Dome Mountain (South Dakota)
 Dome Mountain (Hot Springs County, Wyoming)
 Dome Mountain (Park County, Wyoming)